Tacht (auch Takht transkribiert; ) steht für:
 Takht-i-Bahi, buddhistisches Kloster in Pakistan
 Takht-i Nishin, Gebäudekomplex in der Residenz von Arschaschir I. in Firuzabad
 Tacht-e Suleiman, sassanidische Befestigungsanlage in Iran
 Tacht-i Suleiman (Pakistan), Berg in Pakistan
 Tacht-e Tāvus, Thronsessel von Herrschern, siehe Pfauenthron
 Tacht (Musik), Instrumentalensemble der klassischen arabischen Musik
 Akal Takht, Gebäude im Goldenen Tempel der Sikhs in Amritsar, Indien

Taht steht für:
 Tahtalı Dağı, Berg bei Antalya, Türkei
 Tatvan, Stadt in der Türkei

Siehe auch: 
 Tacht-i Rustam
 Takt